Philipp Spitta kan syfta på:

 Philipp Spitta (teolog) (1801–1859) tysk präst
 Philipp Spitta (musikforskare) (1841–1894) tysk musikforskare